Weikharting heißen folgende geographische Objekte:

 Weikharting (Gemeinde Laakirchen), Ort in der Gemeinde Laakirchen, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Weikharting (Gemeinde Niederthalheim), Ortschaft der Gemeinde Niederthalheim, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich